Osoby o tym nazwisku:
 Ernest Bejda – polski prawnik i urzędnik państwowy
 Paweł Bejda – polski polityk, inżynier, urzędnik państwowy i samorządowy, poseł na Sejm